Унас, Уніс

 Адам Унас (араб. آدم أوناس‎, фр. Adam Ounas, нар. 11 листопада 1996, Шамбре-ле-Тур) — алжирський та французький футболіст.
 Уніс, Уніс, Унас — давньоєгипетський фараон, останній правитель V династії.